Жиени има више значења:

 Жиени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Жиени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији